Нидерхоллабрунн () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Корнойбург. Население составляет 1833 человека (на 1 июня 2007 года). Занимает площадь 50,36 км². Официальный код — 31234.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Леопольд Виммер по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 Партия LSP занимает 5 мест.
 СДПА занимает 3 места.

Ссылки 
 Gemeindedaten von Niederhollabrunn 

Города Нижней Австрии